Nathan Smith (1762-1829) – medico statunitense
 Nathan Smith (1770-1835) – politico statunitense
 Nathan Smith (1982) – hockeista su ghiaccio canadese
 Nathan Smith detto Nate Smith (1983) – golfista statunitense
 Nathan Smith (1983) – rugbista australiano
 Nathan Smith (1985) – sciatore canadese
 Nathan Smith (1987) – calciatore giamaicano
 Nathan Smith (1988) – rugbista australiano
 Nathan Smith (2004) – ciclista britannico